Il doppio del BGL-BNP Paribas Open Luxembourg 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Sorana Cîrstea e Marina Eraković erano le campionesse uscenti, ma hanno deciso di non partecipare quest'anno.

Iveta Benešová e Barbora Záhlavová-Strýcová hanno battuto in finale Vladimíra Uhlířová e Renata Voráčová con il punteggio di 1-6, 6-0, [10-7].

Teste di serie

 Anna-Lena Grönefeld /  Patty Schnyder (quarti)
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (campionesse)

  Klaudia Jans-Ignacik /  Alicja Rosolska (quarti)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (primo turno)

Tabellone

Parte alta

Collegamenti esterni
 

BGL-BNP Paribas Open Luxembourg 2009